Ferrière se poate referi la:

 Ferrière-la-Petite, comună în departamentul Nord, Franța
 Ferrière-la-Grande, comună în departamentul Nord, Franța

Vezi și 

 Ferriere
 Ferrières
 La Ferrière